Praslin puede referirse a:

 Praslin, una ciudad de Francia.
 Praslin, un distrito de Santa Lucía.
 Praslin, localidad de Santa Lucía, cabecera del distrito homónimo.
 Praslin, una isla de Seychelles.